Lodewijk Filips II Jozef van Orléans, Frans: Louis Philippe Joseph d’Orléans (Saint-Cloud, 13 april 1747 - Parijs, 6 november 1793) was van 1785 tot 1793 hertog van Orléans en Valois. Hij was de zoon van Lodewijk Filips I van Orléans en de vader van de latere koning der Fransen Lodewijk Filips.

Deze prins uit het huis Bourbon spande samen tegen zijn verwant, koning Lodewijk XVI van Frankrijk. Hij was, onder de naam Philippe Égalité lid van het parlement en stemde daar voor de invoering van de republiek en de dood van de koning.

Nog in hetzelfde jaar stierf ook Phillipe Égalité zelf onder de guillotine.

Huwelijk en kinderen
Lodewijk Filips huwde in 1769 met Louise Marie Adélaïde, dochter van Lodewijk Jan Maria van Bourbon, en kreeg zes kinderen van wie er vier de volwassen leeftijd bereikten:
 Doodgeboren dochter (10 oktober 1771)
 Lodewijk Filips I (1773-1850)
 Anton, hertog van Montpensier (1775-1807)
 Eugénie (1777-1847)
 Françoise, Tweelingzusje van Eugénie (1777-1782)
 Lodewijk Karel, graaf van Beaujolais (1779-1808).

Lodewijk Filips had meerdere buitenechtelijke kinderen. De enige die hij erkende als wettige zoon was Victor Leclerc de Buffon (6 september 1792 – 20 april 1812), die hij bij gravin Marguerite Françoise Bouvier de la Mothe de Cépoy verwekte.

Weetje 
Lodewijk Filips financierde in 1791 een sodafabriek volgens het Leblancproces te Saint-Denis.

Voorouders 

Huis Bourbon-Orléans
Hertog van Valois
Hertog van Orléans
Graaf van Étampes
Heer van Joinville
Orleans, L
Orleans, L